A 2012–2013-as NextGen Széria volt a NextGen Széria második, egyben utolsó kiírása, melyet az Aston Villa csapata nyert meg, a döntőben a Chelseat legyőzve. A lebonyolítás változott az előző évihez képest, a 16 csapatos mezőnyt 24 csapatosra emelték és négy, egyenként négycsapatos csoportba sorsolták a részt vevő klubokat.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

Harmadik helyezett csapatok sorrendje

Egyenes kieséses szakasz

Győztes

Jegyzetek

Források 
A torna az UEFA honlapján
A torna az eredmenyek.com honlapján

NextGen Széria
NextGen Széria